

Biografia
Nel 2006 ha pubblicato la raccolta di poesie Standards, seguita nel 2013 da Il sangue dei vincitori e nel 2017 da Non cercare di spiegarmi la morte. 

È presente nell'antologia di scrittori italiani Italville, New Italian Writing, Toronto, 2005.  

Il suo primo romanzo, La rabbia, è stato fra i dodici finalisti del Premio Strega nel 2012.

Suoi racconti, saggi, interviste, poesie, sono apparsi su Liberazione, Nuovi argomenti, Storie, Una città e sui blog letterari Nazione Indiana e Minima&moralia.

Pubblicazioni
 Standards, Zona Editrice, 2006
 La rabbia, Transeuropa Edizioni, 2011
 Il sangue dei vincitori, La camera verde, 2013
 La deriva del continente, a cura di Marco Mantello, Transeuropa Edizioni, 2014
 Non cercare di spiegarmi la morte, Sartoria Utopia, 2017

Collegamenti esterni 
Intervento e lettura da La rabbia per il Premio Strega 2012, alla Società Dante Alighieri di Roma: https://vimeo.com/showcase/1946184/video/42795565
intervento di Lorenzo Pavolini su La rabbia per il Premio Strega 2012 alla Società Dante Alighieri di Roma.
http://premiostrega.it/PS/marco-mantello/
recensione interattiva de La rabbia sul sito Wordsocialforum
recensione de La rabbia sul sito di Viola Amarelli
 dal sito di Fahrenheit (Radio 3)
Il periodo blu di Anita Riolo, racconto dal sito Nazione Indiana
Tutti i mistici di Roma Nord, racconto dal sito Nazione Indiana 
La riduzione del sangue, poesia dal sito Nazione Indiana
poesie da Standards, dal sito Poetarum Silva.
racconti, poesie, articoli da Minima&moralia:  http://www.minimaetmoralia.it/wp/?s=marco+mantello
Marie Gulpin, in Nuovi Argomenti, 72, 2015